Jonathan Edwards (1703-1758), teologo calvinista del XVIII secolo
 Jonathan Edwards (n. 1966), atleta britannico, specialista del salto triplo